Philippe Dumont peut désigner :

 Philippe Dumont (1914-1988), architecte belge ;
 Philippe Dumont (1960-), dirigeant d'entreprise français.

Voir aussi